Egerton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Egerton – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Egerton – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Egerton – miejscowość w Wheathill civil parish, w hrabstwie Shropshire (Anglia)